Ігор Павлюк. Магма: Лірика і драматизовані поеми. — Львів: Світ, 2005. — 280 с.

Передмову до книги («Душа навиріст») написав Роман Лубківський.

Художнє оформлення Сергія Іванова.

Редактор — Василь Войтович.

Книга «Магма» — номінант на Шевченківську премію 2006 року.

За книги «Магма» та «Бунт» Ігор Павлюк одержав Народну Шевченківську премію  .

Анотація

Вислови про книгу (див. її зворот)

Посилання 

 Вручення Ігореві Павлюку Народної Шевченківської премії. Відео, ТСН 
  Леся Степовичка. «Емоційні стани ліричного героя у книзі Ігоря Павлюка «Магма».
 Книга-UA.com
 Ярослав Голобородько. МІЖ УКРАЇННІСТЮ ТА УКРАЇНСЬКІСТЮ: НІША ІГОРЯ ПАВЛЮКА 
 Євген Баран. Між талантом і ремеслом
 Магма 

Твори Ігоря Павлюка
Книги за алфавітом
Книги 2005
Українські поетичні збірки